Laguna de Contreras kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Laguna de Contreras (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 
 Laguna de Contreras (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 

Robotskapade Spanienförgreningar